Феурей () — місто в Румунії, у повіті Бреїла.
 Феурей () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Феурей () — село в Румунії, у повіті Нямц. Адміністративний центр комуни Феурей.
 Феурей () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Гароафа.
 Феурей () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Улму.
 Феурей () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративно підпорядковується місту Беняса.